

Sciences humaines et sociales 
 Manganese est le nom du manganèse dans plusieurs langues dont l'anglais et l'italien.

Culture et société 
 Le  est un navire initialement allemand puis britannique et finalement égyptien.

Toponyme 

 Manganese, une ville fantôme et ancienne communauté minière située dans le comté de Crow Wing, dans le Minnesota ;
 , une communauté non incorporée du comté de Wood, en Virginie-Occidentale.